Als Menorquiner bezeichnet man:

 die Bewohner der Insel Menorca
 die Pferde der Rasse der Menorquiner (Pferd)